Torrinha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Torrinha (ort), São Paulo, 
 Torrinha (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar